|-
|(71251)||2000 AH15|| align=right|14,7|| align=right|2,772|| align=right|0,081|| align=right|4,21|| align=right|4,614||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71252)||2000 AR15|| align=right|14,2|| align=right|2,966|| align=right|0,037|| align=right|9,16|| align=right|5,108||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71253)||2000 AT15|| align=right|14,8|| align=right|2,730|| align=right|0,075|| align=right|3,88|| align=right|4,511||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71254)||2000 AV15|| align=right|14,8|| align=right|2,700|| align=right|0,148|| align=right|12,98|| align=right|4,436||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71255)||2000 AU16|| align=right|14,2|| align=right|2,707|| align=right|0,071|| align=right|18,35|| align=right|4,452||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71256)||2000 AV16|| align=right|14,3|| align=right|2,981|| align=right|0,091|| align=right|5,51|| align=right|5,145||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71257)||2000 AV17|| align=right|15,1|| align=right|2,793|| align=right|0,192|| align=right|1,90|| align=right|4,666||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71258)||2000 AO20|| align=right|15,5|| align=right|2,723|| align=right|0,126|| align=right|3,92|| align=right|4,493||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71259)||2000 AX22|| align=right|15,0|| align=right|3,042|| align=right|0,102|| align=right|1,23|| align=right|5,305||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71260)||2000 AB23|| align=right|14,8|| align=right|2,720|| align=right|0,170|| align=right|6,08|| align=right|4,485||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71261)||2000 AC23|| align=right|14,5|| align=right|2,744|| align=right|0,080|| align=right|8,28|| align=right|4,545||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71262)||2000 AR23|| align=right|14,8|| align=right|2,771|| align=right|0,037|| align=right|5,28|| align=right|4,611||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71263)||2000 AN25|| align=right|14,1|| align=right|2,854|| align=right|0,136|| align=right|10,07|| align=right|4,819||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71264)||2000 AT27|| align=right|14,1|| align=right|3,084|| align=right|0,106|| align=right|6,98|| align=right|5,416||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71265)||2000 AW27|| align=right|15,3|| align=right|2,764|| align=right|0,099|| align=right|3,38|| align=right|4,595||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71266)||2000 AC28|| align=right|15,1|| align=right|2,877|| align=right|0,082|| align=right|3,18|| align=right|4,879||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71267)||2000 AL29|| align=right|14,5|| align=right|3,034|| align=right|0,132|| align=right|1,71|| align=right|5,285||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71268)||2000 AF30|| align=right|14,5|| align=right|2,937|| align=right|0,095|| align=right|3,11|| align=right|5,031||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71269)||2000 AK31|| align=right|14,4|| align=right|2,676|| align=right|0,214|| align=right|2,57|| align=right|4,377||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71270)||2000 AZ31|| align=right|14,8|| align=right|2,777|| align=right|0,134|| align=right|8,31|| align=right|4,628||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71271)||2000 AB32|| align=right|13,9|| align=right|3,165|| align=right|0,134|| align=right|17,14|| align=right|5,630||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71272)||2000 AY33|| align=right|13,7|| align=right|3,120|| align=right|0,104|| align=right|11,26|| align=right|5,511||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71273)||2000 AG35|| align=right|14,7|| align=right|3,039|| align=right|0,039|| align=right|10,20|| align=right|5,298||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71274)||2000 AC37|| align=right|13,7|| align=right|3,060|| align=right|0,074|| align=right|8,92|| align=right|5,353||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71275)||2000 AM39|| align=right|15,1|| align=right|3,087|| align=right|0,070|| align=right|10,06|| align=right|5,423||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71276)||2000 AX39|| align=right|14,5|| align=right|3,094|| align=right|0,081|| align=right|4,80|| align=right|5,442||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71277)||2000 AH44|| align=right|16,1|| align=right|2,582|| align=right|0,228|| align=right|2,93|| align=right|4,148||MBA||5. januar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(71278)||2000 AR45|| align=right|13,9|| align=right|2,778|| align=right|0,136|| align=right|16,52|| align=right|4,630||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71279)||2000 AX45|| align=right|15,0|| align=right|2,801|| align=right|0,066|| align=right|5,57|| align=right|4,687||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71280)||2000 AZ46|| align=right|14,1|| align=right|3,059|| align=right|0,014|| align=right|9,22|| align=right|5,349||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71281)||2000 AD47|| align=right|15,1|| align=right|2,753|| align=right|0,098|| align=right|10,55|| align=right|4,567||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71282)||2000 AC48|| align=right|13,9|| align=right|3,069|| align=right|0,111|| align=right|12,24|| align=right|5,375||MBA||6. januar 2000||Modra||A. Galád; P. Kolény
|-
|(71283)||2000 AB50|| align=right|14,5|| align=right|2,998|| align=right|0,063|| align=right|9,04|| align=right|5,190||MBA||4. januar 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(71284)||2000 AE50|| align=right|15,0|| align=right|3,113|| align=right|0,137|| align=right|2,60|| align=right|5,493||MBA||5. januar 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(71285)||2000 AB51|| align=right|15,4|| align=right|2,657|| align=right|0,108|| align=right|3,15|| align=right|4,330||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71286)||2000 AX51|| align=right|15,1|| align=right|2,424|| align=right|0,100|| align=right|6,00|| align=right|3,772||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71287)||2000 AM52|| align=right|15,2|| align=right|2,751|| align=right|0,176|| align=right|10,49|| align=right|4,561||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71288)||2000 AD53|| align=right|14,7|| align=right|2,560|| align=right|0,200|| align=right|11,95|| align=right|4,096||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71289)||2000 AZ53|| align=right|13,8|| align=right|3,046|| align=right|0,078|| align=right|8,64|| align=right|5,316||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71290)||2000 AP54|| align=right|15,0|| align=right|2,722|| align=right|0,152|| align=right|4,01|| align=right|4,490||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71291)||2000 AS56|| align=right|15,5|| align=right|2,880|| align=right|0,155|| align=right|12,10|| align=right|4,888||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71292)||2000 AO57|| align=right|15,8|| align=right|2,627|| align=right|0,179|| align=right|4,81|| align=right|4,258||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71293)||2000 AX58|| align=right|14,8|| align=right|2,673|| align=right|0,174|| align=right|4,86|| align=right|4,370||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71294)||2000 AB59|| align=right|15,0|| align=right|2,591|| align=right|0,202|| align=right|12,02|| align=right|4,171||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71295)||2000 AG59|| align=right|14,3|| align=right|3,095|| align=right|0,098|| align=right|12,96|| align=right|5,443||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71296)||2000 AH60|| align=right|14,9|| align=right|2,711|| align=right|0,161|| align=right|3,83|| align=right|4,464||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71297)||2000 AF62|| align=right|14,1|| align=right|2,612|| align=right|0,113|| align=right|14,61|| align=right|4,220||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71298)||2000 AH62|| align=right|14,0|| align=right|3,080|| align=right|0,117|| align=right|4,25|| align=right|5,404||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71299)||2000 AY62|| align=right|13,7|| align=right|3,076|| align=right|0,116|| align=right|7,93|| align=right|5,394||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71300)||2000 AB65|| align=right|14,2|| align=right|2,670|| align=right|0,115|| align=right|12,38|| align=right|4,362||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71301)||2000 AY65|| align=right|14,6|| align=right|3,069|| align=right|0,095|| align=right|12,48|| align=right|5,376||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71302)||2000 AU66|| align=right|13,9|| align=right|3,061|| align=right|0,098|| align=right|9,39|| align=right|5,354||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71303)||2000 AZ67|| align=right|15,5|| align=right|2,860|| align=right|0,064|| align=right|3,73|| align=right|4,835||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71304)||2000 AE68|| align=right|13,8|| align=right|2,761|| align=right|0,133|| align=right|9,52|| align=right|4,586||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71305)||2000 AG68|| align=right|14,3|| align=right|2,587|| align=right|0,130|| align=right|16,22|| align=right|4,161||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71306)||2000 AS69|| align=right|13,6|| align=right|2,692|| align=right|0,117|| align=right|13,64|| align=right|4,416||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71307)||2000 AO70|| align=right|15,5|| align=right|2,754|| align=right|0,124|| align=right|5,69|| align=right|4,569||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71308)||2000 AU70|| align=right|15,4|| align=right|2,709|| align=right|0,092|| align=right|4,55|| align=right|4,459||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71309)||2000 AS71|| align=right|14,0|| align=right|2,640|| align=right|0,083|| align=right|14,98|| align=right|4,289||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71310)||2000 AJ74|| align=right|15,3|| align=right|2,556|| align=right|0,225|| align=right|4,69|| align=right|4,085||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71311)||2000 AO75|| align=right|15,3|| align=right|2,577|| align=right|0,321|| align=right|5,43|| align=right|4,135||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71312)||2000 AT75|| align=right|14,9|| align=right|2,585|| align=right|0,183|| align=right|14,16|| align=right|4,155||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71313)||2000 AS76|| align=right|14,0|| align=right|3,097|| align=right|0,049|| align=right|8,03|| align=right|5,448||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71314)||2000 AW76|| align=right|14,2|| align=right|2,856|| align=right|0,043|| align=right|3,06|| align=right|4,827||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71315)||2000 AM77|| align=right|14,4|| align=right|2,564|| align=right|0,285|| align=right|6,85|| align=right|4,105||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71316)||2000 AA78|| align=right|15,2|| align=right|2,448|| align=right|0,169|| align=right|5,27|| align=right|3,829||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71317)||2000 AY78|| align=right|14,4|| align=right|2,761|| align=right|0,127|| align=right|6,82|| align=right|4,586||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71318)||2000 AO81|| align=right|15,4|| align=right|2,793|| align=right|0,078|| align=right|3,41|| align=right|4,667||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71319)||2000 AQ82|| align=right|15,0|| align=right|3,099|| align=right|0,127|| align=right|0,55|| align=right|5,455||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71320)||2000 AV82|| align=right|13,4|| align=right|3,078|| align=right|0,188|| align=right|16,59|| align=right|5,400||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71321)||2000 AB83|| align=right|14,8|| align=right|3,177|| align=right|0,122|| align=right|5,02|| align=right|5,661||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71322)||2000 AP83|| align=right|14,7|| align=right|2,910|| align=right|0,047|| align=right|3,15|| align=right|4,964||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71323)||2000 AF84|| align=right|15,1|| align=right|2,787|| align=right|0,065|| align=right|3,68|| align=right|4,652||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71324)||2000 AJ84|| align=right|14,0|| align=right|3,040|| align=right|0,036|| align=right|4,03|| align=right|5,300||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71325)||2000 AN84|| align=right|14,4|| align=right|2,709|| align=right|0,273|| align=right|16,23|| align=right|4,458||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71326)||2000 AU84|| align=right|13,8|| align=right|3,101|| align=right|0,095|| align=right|7,91|| align=right|5,460||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71327)||2000 AA85|| align=right|14,4|| align=right|3,112|| align=right|0,114|| align=right|1,97|| align=right|5,489||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71328)||2000 AH85|| align=right|14,0|| align=right|2,811|| align=right|0,156|| align=right|8,83|| align=right|4,712||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71329)||2000 AH86|| align=right|14,1|| align=right|3,125|| align=right|0,172|| align=right|0,55|| align=right|5,523||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71330)||2000 AZ86|| align=right|13,8|| align=right|3,211|| align=right|0,114|| align=right|9,66|| align=right|5,753||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71331)||2000 AY89|| align=right|15,1|| align=right|2,881|| align=right|0,105|| align=right|4,13|| align=right|4,889||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71332)||2000 AQ90|| align=right|14,1|| align=right|2,964|| align=right|0,121|| align=right|11,21|| align=right|5,102||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71333)||2000 AW91|| align=right|13,6|| align=right|3,166|| align=right|0,192|| align=right|6,38|| align=right|5,633||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71334)||2000 AP94|| align=right|13,8|| align=right|2,977|| align=right|0,040|| align=right|9,75|| align=right|5,136||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71335)||2000 AK96|| align=right|14,2|| align=right|3,104|| align=right|0,198|| align=right|17,97|| align=right|5,468||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71336)||2000 AE99|| align=right|15,1|| align=right|2,658|| align=right|0,172|| align=right|3,76|| align=right|4,333||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71337)||2000 AG99|| align=right|15,0|| align=right|2,400|| align=right|0,194|| align=right|3,43|| align=right|3,717||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71338)||2000 AK99|| align=right|14,5|| align=right|2,636|| align=right|0,125|| align=right|13,92|| align=right|4,279||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71339)||2000 AR99|| align=right|14,6|| align=right|2,441|| align=right|0,032|| align=right|5,29|| align=right|3,813||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71340)||2000 AW99|| align=right|15,1|| align=right|2,468|| align=right|0,117|| align=right|8,09|| align=right|3,876||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71341)||2000 AD101|| align=right|14,7|| align=right|2,408|| align=right|0,095|| align=right|7,14|| align=right|3,736||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71342)||2000 AJ102|| align=right|15,7|| align=right|2,596|| align=right|0,077|| align=right|9,75|| align=right|4,181||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71343)||2000 AV102|| align=right|13,9|| align=right|2,774|| align=right|0,157|| align=right|8,66|| align=right|4,619||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71344)||2000 AF103|| align=right|15,6|| align=right|2,612|| align=right|0,154|| align=right|4,42|| align=right|4,221||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71345)||2000 AH104|| align=right|15,4|| align=right|2,687|| align=right|0,246|| align=right|7,19|| align=right|4,404||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71346)||2000 AV104|| align=right|13,8|| align=right|2,775|| align=right|0,156|| align=right|18,63|| align=right|4,623||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71347)||2000 AH105|| align=right|14,0|| align=right|2,763|| align=right|0,183|| align=right|17,22|| align=right|4,592||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71348)||2000 AL107|| align=right|13,7|| align=right|3,053|| align=right|0,054|| align=right|16,65|| align=right|5,334||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71349)||2000 AP107|| align=right|13,2|| align=right|2,925|| align=right|0,072|| align=right|14,16|| align=right|5,002||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71350)||2000 AF108|| align=right|14,8|| align=right|2,927|| align=right|0,104|| align=right|1,85|| align=right|5,007||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71351)||2000 AJ108|| align=right|14,7|| align=right|2,709|| align=right|0,115|| align=right|2,21|| align=right|4,457||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71352)||2000 AH109|| align=right|14,2|| align=right|3,170|| align=right|0,063|| align=right|4,12|| align=right|5,644||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71353)||2000 AT110|| align=right|14,4|| align=right|2,688|| align=right|0,130|| align=right|15,10|| align=right|4,406||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71354)||2000 AO111|| align=right|15,0|| align=right|2,709|| align=right|0,088|| align=right|14,68|| align=right|4,457||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71355)||2000 AE112|| align=right|14,5|| align=right|2,689|| align=right|0,174|| align=right|7,86|| align=right|4,409||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71356)||2000 AR114|| align=right|14,6|| align=right|3,096|| align=right|0,023|| align=right|9,42|| align=right|5,448||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71357)||2000 AJ122|| align=right|15,4|| align=right|2,840|| align=right|0,129|| align=right|14,44|| align=right|4,785||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71358)||2000 AZ123|| align=right|16,1|| align=right|2,740|| align=right|0,109|| align=right|8,08|| align=right|4,534||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71359)||2000 AF124|| align=right|13,8|| align=right|2,980|| align=right|0,117|| align=right|9,54|| align=right|5,143||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71360)||2000 AT126|| align=right|14,1|| align=right|2,972|| align=right|0,070|| align=right|8,99|| align=right|5,122||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71361)||2000 AP129|| align=right|13,9|| align=right|3,069|| align=right|0,059|| align=right|10,81|| align=right|5,375||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71362)||2000 AB133|| align=right|14,0|| align=right|2,942|| align=right|0,099|| align=right|16,40|| align=right|5,047||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71363)||2000 AK134|| align=right|15,2|| align=right|3,034|| align=right|0,054|| align=right|5,53|| align=right|5,284||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71364)||2000 AW134|| align=right|14,0|| align=right|2,723|| align=right|0,087|| align=right|9,23|| align=right|4,492||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71365)||2000 AY134|| align=right|14,2|| align=right|3,075|| align=right|0,127|| align=right|6,45|| align=right|5,390||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71366)||2000 AU135|| align=right|14,3|| align=right|2,902|| align=right|0,075|| align=right|11,81|| align=right|4,942||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71367)||2000 AO137|| align=right|14,0|| align=right|2,604|| align=right|0,237|| align=right|11,41|| align=right|4,202||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71368)||2000 AX137|| align=right|13,8|| align=right|3,100|| align=right|0,191|| align=right|4,95|| align=right|5,458||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71369)||2000 AJ139|| align=right|13,7|| align=right|2,681|| align=right|0,181|| align=right|12,89|| align=right|4,389||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71370)||2000 AK139|| align=right|15,2|| align=right|2,446|| align=right|0,197|| align=right|9,79|| align=right|3,824||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71371)||2000 AR139|| align=right|14,1|| align=right|2,557|| align=right|0,172|| align=right|14,02|| align=right|4,087||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71372)||2000 AS139|| align=right|14,4|| align=right|2,511|| align=right|0,037|| align=right|6,74|| align=right|3,977||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71373)||2000 AQ140|| align=right|14,7|| align=right|2,607|| align=right|0,236|| align=right|1,51|| align=right|4,208||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71374)||2000 AJ141|| align=right|15,7|| align=right|2,720|| align=right|0,207|| align=right|6,15|| align=right|4,486||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71375)||2000 AT141|| align=right|13,9|| align=right|3,168|| align=right|0,080|| align=right|10,26|| align=right|5,637||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71376)||2000 AP143|| align=right|14,1|| align=right|3,056|| align=right|0,047|| align=right|18,83|| align=right|5,341||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71377)||2000 AG145|| align=right|13,8|| align=right|3,064|| align=right|0,080|| align=right|12,24|| align=right|5,363||MBA||6. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71378)||2000 AP145|| align=right|14,3|| align=right|2,990|| align=right|0,045|| align=right|11,95|| align=right|5,170||MBA||6. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71379)||2000 AA146|| align=right|15,3|| align=right|2,395|| align=right|0,177|| align=right|4,93|| align=right|3,706||MBA||7. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71380)||2000 AC148|| align=right|14,3|| align=right|3,086|| align=right|0,088|| align=right|7,74|| align=right|5,421||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71381)||2000 AD149|| align=right|14,2|| align=right|2,399|| align=right|0,091|| align=right|6,54|| align=right|3,715||MBA||7. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71382)||2000 AT149|| align=right|14,9|| align=right|2,777|| align=right|0,208|| align=right|7,62|| align=right|4,626||MBA||7. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71383)||2000 AH151|| align=right|14,6|| align=right|2,718|| align=right|0,176|| align=right|14,16|| align=right|4,480||MBA||5. januar 2000||Kvistaberg||Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
|(71384)||2000 AQ151|| align=right|15,3|| align=right|2,405|| align=right|0,118|| align=right|6,94|| align=right|3,729||MBA||8. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71385)||2000 AR151|| align=right|15,1|| align=right|2,392|| align=right|0,116|| align=right|7,29|| align=right|3,698||MBA||8. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71386)||2000 AE153|| align=right|14,0|| align=right|3,180|| align=right|0,129|| align=right|4,26|| align=right|5,669||MBA||6. januar 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(71387)||2000 AD154|| align=right|14,3|| align=right|2,682|| align=right|0,195|| align=right|13,88|| align=right|4,393||MBA||2. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71388)||2000 AT154|| align=right|15,4|| align=right|2,722|| align=right|0,080|| align=right|3,00|| align=right|4,490||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71389)||2000 AQ156|| align=right|15,3|| align=right|2,681|| align=right|0,087|| align=right|4,49|| align=right|4,389||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71390)||2000 AB161|| align=right|14,5|| align=right|2,975|| align=right|0,077|| align=right|11,13|| align=right|5,130||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71391)||2000 AK161|| align=right|14,6|| align=right|2,996|| align=right|0,125|| align=right|14,03|| align=right|5,184||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71392)||2000 AV162|| align=right|15,2|| align=right|2,591|| align=right|0,139|| align=right|13,39|| align=right|4,169||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71393)||2000 AA163|| align=right|14,5|| align=right|2,432|| align=right|0,090|| align=right|11,60|| align=right|3,791||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71394)||2000 AX163|| align=right|15,8|| align=right|2,727|| align=right|0,177|| align=right|2,12|| align=right|4,502||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71395)||2000 AA164|| align=right|14,3|| align=right|3,009|| align=right|0,082|| align=right|8,22|| align=right|5,220||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71396)||2000 AV166|| align=right|14,1|| align=right|2,883|| align=right|0,110|| align=right|11,65|| align=right|4,894||MBA||8. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71397)||2000 AJ167|| align=right|13,8|| align=right|3,203|| align=right|0,055|| align=right|10,89|| align=right|5,732||MBA||8. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71398)||2000 AV168|| align=right|14,7|| align=right|2,627|| align=right|0,077|| align=right|15,81|| align=right|4,257||MBA||7. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71399)||2000 AZ168|| align=right|15,9|| align=right|2,537|| align=right|0,212|| align=right|7,08|| align=right|4,040||MBA||7. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71400)||2000 AF169|| align=right|14,6|| align=right|2,767|| align=right|0,087|| align=right|14,46|| align=right|4,602||MBA||7. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71401)||2000 AL170|| align=right|15,6|| align=right|2,757|| align=right|0,189|| align=right|9,19|| align=right|4,577||MBA||7. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71402)||2000 AM170|| align=right|14,8|| align=right|2,695|| align=right|0,147|| align=right|14,34|| align=right|4,424||MBA||7. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71403)||2000 AO170|| align=right|14,0|| align=right|2,688|| align=right|0,216|| align=right|13,93|| align=right|4,407||MBA||7. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71404)||2000 AP172|| align=right|14,7|| align=right|2,748|| align=right|0,181|| align=right|10,60|| align=right|4,554||MBA||7. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71405)||2000 AG173|| align=right|14,8|| align=right|2,734|| align=right|0,124|| align=right|8,76|| align=right|4,520||MBA||7. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71406)||2000 AK173|| align=right|14,8|| align=right|2,643|| align=right|0,181|| align=right|12,14|| align=right|4,297||MBA||7. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71407)||2000 AP175|| align=right|14,9|| align=right|2,617|| align=right|0,147|| align=right|15,08|| align=right|4,234||MBA||7. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71408)||2000 AT175|| align=right|14,8|| align=right|2,963|| align=right|0,065|| align=right|9,56|| align=right|5,099||MBA||7. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71409)||2000 AT178|| align=right|14,5|| align=right|2,578|| align=right|0,275|| align=right|11,64|| align=right|4,139||MBA||7. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71410)||2000 AG179|| align=right|14,6|| align=right|2,612|| align=right|0,182|| align=right|7,65|| align=right|4,221||MBA||7. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71411)||2000 AM180|| align=right|14,0|| align=right|2,997|| align=right|0,043|| align=right|10,69|| align=right|5,189||MBA||7. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71412)||2000 AF181|| align=right|15,7|| align=right|2,740|| align=right|0,175|| align=right|9,04|| align=right|4,534||MBA||7. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71413)||2000 AQ185|| align=right|14,2|| align=right|2,652|| align=right|0,150|| align=right|12,94|| align=right|4,318||MBA||8. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71414)||2000 AW185|| align=right|13,7|| align=right|2,636|| align=right|0,135|| align=right|12,86|| align=right|4,279||MBA||8. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71415)||2000 AD187|| align=right|14,4|| align=right|2,590|| align=right|0,089|| align=right|15,69|| align=right|4,168||MBA||8. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71416)||2000 AY187|| align=right|15,6|| align=right|2,699|| align=right|0,133|| align=right|14,26|| align=right|4,434||MBA||8. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71417)||2000 AE188|| align=right|14,7|| align=right|2,714|| align=right|0,331|| align=right|13,38|| align=right|4,470||MBA||8. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71418)||2000 AU190|| align=right|15,5|| align=right|2,560|| align=right|0,227|| align=right|14,01|| align=right|4,096||MBA||8. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71419)||2000 AH191|| align=right|14,8|| align=right|2,750|| align=right|0,185|| align=right|13,71|| align=right|4,560||MBA||8. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71420)||2000 AP191|| align=right|14,7|| align=right|2,681|| align=right|0,161|| align=right|13,26|| align=right|4,389||MBA||8. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71421)||2000 AJ192|| align=right|15,5|| align=right|2,669|| align=right|0,168|| align=right|12,97|| align=right|4,361||MBA||8. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71422)||2000 AE195|| align=right|14,7|| align=right|2,742|| align=right|0,154|| align=right|8,44|| align=right|4,539||MBA||8. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71423)||2000 AT195|| align=right|15,8|| align=right|2,758|| align=right|0,213|| align=right|9,44|| align=right|4,579||MBA||8. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71424)||2000 AB197|| align=right|14,4|| align=right|3,062|| align=right|0,155|| align=right|10,77|| align=right|5,358||MBA||8. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71425)||2000 AC197|| align=right|13,7|| align=right|3,204|| align=right|0,084|| align=right|14,63|| align=right|5,734||MBA||8. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71426)||2000 AJ198|| align=right|13,9|| align=right|3,177|| align=right|0,074|| align=right|8,10|| align=right|5,663||MBA||8. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71427)||2000 AE199|| align=right|13,8|| align=right|2,596|| align=right|0,165|| align=right|15,35|| align=right|4,181||MBA||9. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71428)||2000 AZ199|| align=right|14,7|| align=right|2,756|| align=right|0,201|| align=right|13,09|| align=right|4,573||MBA||9. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71429)||2000 AZ200|| align=right|13,9|| align=right|2,586|| align=right|0,302|| align=right|20,82|| align=right|4,157||MBA||9. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71430)||2000 AN201|| align=right|14,5|| align=right|3,132|| align=right|0,206|| align=right|15,97|| align=right|5,542||MBA||9. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71431)||2000 AC202|| align=right|16,6|| align=right|2,617|| align=right|0,138|| align=right|13,77|| align=right|4,233||MBA||10. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71432)||2000 AO202|| align=right|14,6|| align=right|2,681|| align=right|0,175|| align=right|11,30|| align=right|4,389||MBA||10. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71433)||2000 AE203|| align=right|13,4|| align=right|2,870|| align=right|0,070|| align=right|12,79|| align=right|4,862||MBA||10. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71434)||2000 AJ205|| align=right|14,1|| align=right|2,783|| align=right|0,172|| align=right|7,86|| align=right|4,643||MBA||15. januar 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(71435)||2000 AN206|| align=right|15,3|| align=right|2,950|| align=right|0,042|| align=right|0,96|| align=right|5,065||MBA||3. januar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(71436)||2000 AF208|| align=right|15,5|| align=right|2,671|| align=right|0,234|| align=right|5,33|| align=right|4,365||MBA||4. januar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(71437)||2000 AE209|| align=right|14,9|| align=right|3,223|| align=right|0,094|| align=right|0,72|| align=right|5,785||MBA||4. januar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(71438)||2000 AP213|| align=right|15,9|| align=right|3,041|| align=right|0,178|| align=right|5,25|| align=right|5,302||MBA||6. januar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(71439)||2000 AF214|| align=right|14,1|| align=right|2,965|| align=right|0,103|| align=right|11,66|| align=right|5,105||MBA||6. januar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(71440)||2000 AL225|| align=right|14,0|| align=right|3,224|| align=right|0,098|| align=right|4,58|| align=right|5,788||MBA||12. januar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(71441)||2000 AR226|| align=right|15,3|| align=right|2,790|| align=right|0,077|| align=right|5,27|| align=right|4,659||MBA||13. januar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(71442)||2000 AA230|| align=right|14,8|| align=right|2,805|| align=right|0,120|| align=right|9,76|| align=right|4,697||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71443)||2000 AG230|| align=right|14,4|| align=right|3,201|| align=right|0,074|| align=right|13,55|| align=right|5,726||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71444)||2000 AH230|| align=right|14,7|| align=right|3,136|| align=right|0,100|| align=right|6,88|| align=right|5,554||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|71445 Marc||2000 AE231|| align=right|15,7|| align=right|2,570|| align=right|0,160|| align=right|6,28|| align=right|4,120||MBA||4. januar 2000||Anderson Mesa||L. H. Wasserman
|-
|(71446)||2000 AP237|| align=right|13,8|| align=right|2,924|| align=right|0,190|| align=right|13,40|| align=right|5,000||MBA||5. januar 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(71447)||2000 AY239|| align=right|15,0|| align=right|2,933|| align=right|0,100|| align=right|1,32|| align=right|5,022||MBA||6. januar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(71448)||2000 AM241|| align=right|15,7|| align=right|2,693|| align=right|0,246|| align=right|8,08|| align=right|4,420||MBA||7. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71449)||2000 AJ242|| align=right|14,0|| align=right|3,211|| align=right|0,177|| align=right|14,52|| align=right|5,752||MBA||7. januar 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(71450)||2000 AV242|| align=right|14,7|| align=right|2,968|| align=right|0,052|| align=right|9,07|| align=right|5,113||MBA||7. januar 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(71451)||2000 AD243|| align=right|14,0|| align=right|2,583|| align=right|0,121|| align=right|10,54|| align=right|4,150||MBA||7. januar 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(71452)||2000 AQ243|| align=right|14,9|| align=right|3,125|| align=right|0,168|| align=right|18,28|| align=right|5,524||MBA||7. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71453)||2000 AW244|| align=right|15,4|| align=right|2,662|| align=right|0,212|| align=right|7,00|| align=right|4,344||MBA||8. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71454)||2000 AC245|| align=right|14,5|| align=right|2,567|| align=right|0,070|| align=right|15,17|| align=right|4,111||MBA||9. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71455)||2000 AD245|| align=right|15,6|| align=right|2,553|| align=right|0,227|| align=right|14,47|| align=right|4,077||MBA||9. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71456)||2000 AQ247|| align=right|14,6|| align=right|3,169|| align=right|0,043|| align=right|9,72|| align=right|5,642||MBA||2. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71457)||2000 AV247|| align=right|14,0|| align=right|2,744|| align=right|0,185|| align=right|12,23|| align=right|4,545||MBA||2. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71458)||2000 BU|| align=right|15,1|| align=right|3,044|| align=right|0,133|| align=right|6,63|| align=right|5,309||MBA||26. januar 2000||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(71459)||2000 BJ2|| align=right|14,5|| align=right|2,763|| align=right|0,170|| align=right|26,89|| align=right|4,593||MBA||25. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71460)||2000 BA3|| align=right|14,2|| align=right|3,026|| align=right|0,163|| align=right|4,34|| align=right|5,264||MBA||26. januar 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(71461)||2000 BA4|| align=right|14,6|| align=right|3,085|| align=right|0,030|| align=right|10,62|| align=right|5,417||MBA||28. januar 2000||Rock Finder||William Kwong Yu Yeung
|-
|(71462)||2000 BP4|| align=right|14,0|| align=right|2,693|| align=right|0,117|| align=right|12,75|| align=right|4,418||MBA||21. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71463)||2000 BQ4|| align=right|15,3|| align=right|2,687|| align=right|0,096|| align=right|10,35|| align=right|4,405||MBA||21. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71464)||2000 BB7|| align=right|13,9|| align=right|3,122|| align=right|0,047|| align=right|16,86|| align=right|5,515||MBA||27. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71465)||2000 BX7|| align=right|14,8|| align=right|3,090|| align=right|0,008|| align=right|9,46|| align=right|5,430||MBA||29. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71466)||2000 BB10|| align=right|15,3|| align=right|3,190|| align=right|0,168|| align=right|2,32|| align=right|5,697||MBA||26. januar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(71467)||2000 BE13|| align=right|14,8|| align=right|2,398|| align=right|0,121|| align=right|2,65|| align=right|3,712||MBA||28. januar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(71468)||2000 BY13|| align=right|14,7|| align=right|2,980|| align=right|0,112|| align=right|11,39|| align=right|5,144||MBA||24. januar 2000||Rock Finder||William Kwong Yu Yeung
|-
|(71469)||2000 BQ14|| align=right|13,9|| align=right|3,112|| align=right|0,276|| align=right|17,31|| align=right|5,489||MBA||28. januar 2000||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(71470)||2000 BV14|| align=right|13,6|| align=right|3,166|| align=right|0,032|| align=right|10,91|| align=right|5,633||MBA||31. januar 2000||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(71471)||2000 BN15|| align=right|14,7|| align=right|3,091|| align=right|0,144|| align=right|18,26|| align=right|5,434||MBA||27. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71472)||2000 BO15|| align=right|13,0|| align=right|3,005|| align=right|0,082|| align=right|15,75|| align=right|5,208||MBA||27. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71473)||2000 BG16|| align=right|14,4|| align=right|2,670|| align=right|0,126|| align=right|12,28|| align=right|4,363||MBA||30. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71474)||2000 BY16|| align=right|14,2|| align=right|3,183|| align=right|0,074|| align=right|6,90|| align=right|5,679||MBA||30. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71475)||2000 BF17|| align=right|15,3|| align=right|2,788|| align=right|0,086|| align=right|4,76|| align=right|4,655||MBA||30. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71476)||2000 BG17|| align=right|14,5|| align=right|3,023|| align=right|0,031|| align=right|11,13|| align=right|5,255||MBA||30. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71477)||2000 BD24|| align=right|14,4|| align=right|3,045|| align=right|0,048|| align=right|10,75|| align=right|5,313||MBA||29. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71478)||2000 BN24|| align=right|14,8|| align=right|3,018|| align=right|0,040|| align=right|11,77|| align=right|5,242||MBA||29. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71479)||2000 BL26|| align=right|14,8|| align=right|3,219|| align=right|0,121|| align=right|0,26|| align=right|5,774||MBA||30. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71480)||2000 BZ28|| align=right|14,6|| align=right|2,886|| align=right|0,153|| align=right|8,02|| align=right|4,902||MBA||30. januar 2000||Catalina||CSS
|-
|(71481)||2000 BY29|| align=right|14,2|| align=right|3,036|| align=right|0,046|| align=right|9,42|| align=right|5,288||MBA||30. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71482)||2000 BO30|| align=right|13,8|| align=right|3,195|| align=right|0,023|| align=right|13,62|| align=right|5,709||MBA||28. januar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(71483)||2000 BU33|| align=right|14,4|| align=right|2,971|| align=right|0,216|| align=right|10,30|| align=right|5,121||MBA||30. januar 2000||Catalina||CSS
|-
|(71484)||2000 BE34|| align=right|14,2|| align=right|3,088|| align=right|0,105|| align=right|10,42|| align=right|5,425||MBA||30. januar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(71485)||2000 BM34|| align=right|14,2|| align=right|3,052|| align=right|0,083|| align=right|10,20|| align=right|5,332||MBA||30. januar 2000||Catalina||CSS
|-
|(71486)||2000 BE38|| align=right|15,5|| align=right|3,026|| align=right|0,075|| align=right|1,83|| align=right|5,262||MBA||28. januar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(71487)||2000 BE46|| align=right|14,9|| align=right|3,070|| align=right|0,231|| align=right|0,73|| align=right|5,378||MBA||28. januar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(71488)||2000 BR49|| align=right|14,6|| align=right|2,656|| align=right|0,127|| align=right|14,21|| align=right|4,328||MBA||21. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71489)||2000 CT1|| align=right|13,8|| align=right|3,154|| align=right|0,130|| align=right|0,79|| align=right|5,600||MBA||4. februar 2000||San Marcello||L. Tesi; M. Tombelli
|-
|(71490)||2000 CY7|| align=right|14,3|| align=right|2,965|| align=right|0,074|| align=right|9,55|| align=right|5,104||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71491)||2000 CO10|| align=right|13,8|| align=right|3,023|| align=right|0,097|| align=right|11,13|| align=right|5,254||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71492)||2000 CQ12|| align=right|14,8|| align=right|3,036|| align=right|0,059|| align=right|7,36|| align=right|5,290||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71493)||2000 CF13|| align=right|14,3|| align=right|2,938|| align=right|0,144|| align=right|9,39|| align=right|5,036||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71494)||2000 CH14|| align=right|14,2|| align=right|2,769|| align=right|0,167|| align=right|7,50|| align=right|4,608||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71495)||2000 CL14|| align=right|14,1|| align=right|3,112|| align=right|0,027|| align=right|6,87|| align=right|5,489||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71496)||2000 CB18|| align=right|15,7|| align=right|2,683|| align=right|0,232|| align=right|4,82|| align=right|4,394||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71497)||2000 CL18|| align=right|14,2|| align=right|3,173|| align=right|0,148|| align=right|4,84|| align=right|5,651||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71498)||2000 CH20|| align=right|14,5|| align=right|2,988|| align=right|0,110|| align=right|10,66|| align=right|5,165||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71499)||2000 CV20|| align=right|15,6|| align=right|2,942|| align=right|0,088|| align=right|0,90|| align=right|5,046||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71500)||2000 CM23|| align=right|15,4|| align=right|2,969|| align=right|0,089|| align=right|4,79|| align=right|5,115||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

*
Seznami asteroidov